Change (englisch „Veränderung“) steht für:

 Change (Sugababes-Album), Album der Sugababes
 Change (Yvonne-Catterfeld-Album), Album der deutschen Sängerin Yvonne Catterfeld
 Change (Band), italienisch-amerikanisches Musikprojekt
 Change (Magazin), eine Publikation der Bertelsmann Stiftung
 Change (Theaterstück), Theaterstück von Wolfgang Bauer
 Change (Film), österreichisch-deutsche Verfilmung des Theaterstücks
 The Change, Kletterroute bei Flatanger, Norwegen
 im Jazz die Harmoniewechsel eines Stückes, die die Grundlage für die Improvisation bilden, siehe Harmonik
 das englische Wort für Kleingeld
 in der Organisationsentwicklung eine Veränderung bzw. ein Veränderungsprozess
 in der IT die Änderung eines Produktes oder Services, siehe Change Management (ITIL)
 dänisches Unterwäschemarke, siehe Change of Scandinavia

Geographie:
 Le Change, französische Gemeinde im Département Dordogne
 Change (Saône-et-Loire), eine französische Gemeinde

Siehe auch:
 Changé
 Chang’e (Begriffsklärung)
 Changes
 Change.org